Aleksandr Mirzoyan – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico
 Ararat Mirzoyan – politico e giornalista armeno
 Karen Mirzoyan – politico karabakho
 Lewon Mirzoyan – politico sovietico
 Oksen Mirzoyan – ex sollevatore sovietico naturalizzato armeno